Il doppio del torneo di tennis Sporting Challenger 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Emilio Benfele Álvarez e Gabriel Trujillo Soler che hanno battuto in finale Jack Brasington e Dmitrij Tursunov 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Emilio Benfele Álvarez /  Gabriel Trujillo Soler (Campioni)
 Manuel Jorquera /  Diego Moyano (quarti di finale)

 Daniele Bracciali /  Federico Luzzi (primo turno)
 Fabio Colangelo /  Potito Starace (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Sporting Challenger 2003